Adamstal steht für:

 Adamstal (Windhagen), Ortsteil der Ortsgemeinde Windhagen im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Adamstal (Gemeinde Ramsau), Ort in der Katastralgemeinde Gaupmannsgraben der Gemeinde Ramsau, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Adamstal (Wiesbaden), vom Kesselbach durchflossenes Tal mit gleichnamigem Hofgut, Wiesbaden, Hessen
 Adamstal (Wittigbach), rechtes Nebenbachtal zum Wittigbach in Unterwittighausen, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Adamsthal